Люмьер (, свет):
 Братья Люмьер — французские режиссёры, родоначальники кино.
 Люмьер, Луи Жан
 Люмьер, Огюст Луи Мари Николя
 Люмьер — персонаж мультфильма «Красавица и Чудовище» 1991 года.
 Люмьер — проектное название футбольного стадиона в пригороде Лиона Десин-Шарпьё (Франция).

См. также 
 Свет (значения)